Industry steht für:

 Industry (Fernsehserie), britisch-US-amerikanische Fernsehserie

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Industry (Illinois)
 Industry (Iowa)
 Industry (Kalifornien)
 Industry (Kansas)
 Industry (Maine)
 Industry (New York)
 Industry (Pennsylvania)
 Industry (Texas)

Musikgruppen:
 Industry (US-amerikanische Band)
 Industry (irische Band)

Siehe auch:
 Industrie
 Next Industry